O Desafio Internacional de Tênis de 1929 foi a 24.ª edição da competição que mais tarde passaria a se chamar Copa Davis. Como a França foi campeã no ano anterior, defendeu seu título no Stade Roland Garros, em Paris.

Disputas

Zona Americana

Zona Europeia

Interzona

Desafio Final

Fonte
  Página oficial da Davis Cup

1929
1929 no desporto